Osoby o tym nazwisku:
 Jan Grzymułtowski – katolicki urzędnik
 Janusz Grzymułtowski – polski urzędnik
 Krzysztof Grzymułtowski – polski urzędnik, dyplomata, pisarz i mówca